Культура может означать:

 Культура — характеристика человеческой жизнедеятельности.
 Археологическая культура
 Культура — сельскохозяйственная культура.
 «Культура» — российский телеканал.
 «Культура» — украинский телеканал.
 «Культура» — российская радиостанция.
 «Культура» — российская газета.
 «Культура» — белорусская радиостанция.
 Культура (The Culture) — фантастическая цивилизация, придуманная шотландским писателем Иэном М. Бэнксом.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Культура — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Культура — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Культура — деревня в Опаринском районе Кировской области.
 Культура — хутор в Тихорецком районе Краснодарского края.
 Культура — посёлок в Лебедянском районе Липецкой области.
 Культура — посёлок в Кстовском районе Нижегородской области.
 Культура — посёлок в Путятинском районе Рязанской области.
 Культура — посёлок в Волжском районе Самарской области.
 Культура — посёлок в Кинельском районе Самарской области.
 Культура-2 — село в Советском районе Саратовской области, упразднено в 1999 г.
 Культура — село в Аксубаевском районе Татарстана.

Украина 
 Культура — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Культура — село в Старобешевском районе Донецкой области.

См. также 

 Археологическая культура
 Культура микроорганизмов
 Информационная культура
 Штабная культура

 Культурное
 Мадениет () — казахстанский телеканал.